KORD steht für:
 Chicago O’Hare International Airport (ICAO-Code), US-amerikanischer Flughafen
 Корпус Оперативно-Раптової Дії, Spezialeinheit der Nationalen Polizei der Ukraine

Kord steht für:
 ehemaliger Name der Kaffeehandels-Gruppe Cafea
 Kord (Maschinengewehr), russisches Maschinengewehr

Kord ist der Familienname folgender Personen:
 Kazimierz Kord (1930–2021), polnischer Dirigent
 Saba Kord Afshari, iranische Menschenrechtsaktivistin

Siehe auch:
 Cord
 Cort
 Kordt
 Kort
 Korth (Begriffsklärung)

Abkürzung